Maysa por Ela Mesma é um álbum de compilação das músicas gravadas e compostas pela cantora brasileira Maysa, lançado em 1991. É o segunda coletânea lançada pela RGE com somente canções compostas pela cantora, sendo a primeira chamada de A Música de Maysa, lançada em 1960. Com exceção de "Fala Baixo" e de "Voltei", compostas juntamente com o maestro e produtor Enrico Simonetti, todas as faixas foram compostas só por Maysa. As canções foram extraídas de cinco álbuns de estúdio dela.

Faixas 

Álbuns de Maysa
Coletâneas de 1991
Álbuns lançados pela RGE